Die Open 13 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2005 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die SAP Open in San José und die Buenos Aires ATP in Buenos Aires gespielt, welche genau wie Turnier in Marseille zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Slowake Dominik Hrbatý, der dieses Mal als 5. der Setzliste schon zum Auftakt ausschied. Der Schwede Joachim Johansson erreichte als Setzlistendritter das Finale, wo er auf den 8. Ivan Ljubičić traf, den er in zwei Sätzen besiegte. Er gewann damit seinen dritten und letzten Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, konnten dieses Jahr erneut als Setzlistenerste das Finale erreichen. Dort standen sie wieder dem Tschechen Martin Damm gegenüber, der diesmal mit Radek Štěpánek spielte. Die beiden Tschechen konnten sich als Vierte der Setzliste in zwei Sätzen durchsetzten. Genau wie ihre Gegner hatten sie vor dem Finale auch noch keinen Satz abgegeben. In dieser Konstellation war es der dritte Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Damm seinen 30. und Štěpánek seinen 10. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 489.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 510.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Marseille